

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Wrzosów – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Borki
 Wrzosów – osada wsi Wrzosów w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Borki
 Wrzosów – część wsi Dudka w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Borowie
 Wrzosów – przysiółek wsi Groszowice w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlnia-Letnisko

Inne 
 Wrzosów – przystanek kolejowy